BKE steht für:
 Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche, siehe Blaues Kreuz
 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, Fachverband für Erziehungs-, Familien und Jugendberatung (Eigenschreibweise bke)
 Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung, Trägerplatte für elektr. Haushaushaltszähler (eHZ)
 

Abkürzung